"Kuban" pode significar:
 Rio Kuban, rio russo
 Kuban, região histórica da Rússia
 Slaviansk do Kuban, cidade russa do Krai de Krasnodar
 República Soviética do Mar Negro e Kuban, antiga república soviética
 República Soviética de Kuban, antiga república soviética
 República Popular de Kuban, antiga república soviética
 FC Kuban Krasnodar, clube de futebol russo
 Cossacos de Kuban, uma etnia cossaca

Desambiguações de topônimos